Jméno a příjmení František Čermák nosí více lidí:

 
 František Čermák (fotograf) – fotograf avantgardního konstruktivismu a nové věcnosti
 František Čermák (malíř) (1822–1884) – český malíř
 František Čermák (kněz) (1881–1974) – český římskokatolický kněz
 
 František Čermák (jazykovědec) (* 1940) – český lingvista
 František Čermák (tenista) (* 1976) – český tenista